Messier 61 (M61) – galaktyka spiralna
 M61 – amerykański granat
 M61 Vulcan – amerykańskie sześciolufowe działko automatyczne